Риккардо Бонетто (; 20 марта 1979, Азоло) — итальянский футболист, левый защитник.

Карьера 
Риккардо Бонетто воспитанник клуба «Ювентус». В январе 1998 года он был арендован «Новарой», в составе которой выступал в серии С2. Затем он провёл половину сезона в «Фермане», откуда перешёл в бельгийский «Беверен» в котором провёл 19 игр и забил 2 гола. Сезон 2000/01 Бонетто провёл в клубе серии С1 «Ареццо», где стал игроком основного состава, проведя 30 игр и забив 3 гола.

Летом 2001 года Бонетто перешёл в «Эмполи», где провёл 11 игр. Столько же матчей Риккардо сыграл и в следующем сезоне, где он выступал в «Асколи». После этого сезона, «Эмполи» выкупил оставшуюся часть прав на игрока у «Ювентуса». Но сезон 2003/04 Бонетто пропустил получив очень тяжёлую травму. В следующем сезоне он вылечился и помог клубу выйти в серию А. 28 августа 2005 год Риккардо забил свой первый гол в высшем итальянском дивизионе, принеся победу своей команде в матче с «Удинезе». В январе 2006 года Бонетто был арендован «Асколи», но из-за травмы не сыграл за клуб ни одной игры.

Летом 2006 года Бонетто перешёл в «Лацио», куда его пригласил его бывший одноклубник и близкий друг Томмазо Рокки. Однако Риккардо не смог завоевать место в составе клуба. 2 июля 2007 года Бонетто был арендован «Болоньей», как часть сделки по переходу в стан римлян Мурада Мегни. За «Болонью» Риккардо провёл 33 игры и помог клубу выйти в серию А. 8 июля 2008 года Бонетто был отдан в аренду в «Ливорно», с которой, как и годом ранее, вышел в серию А. В начале 2009 года Бонетто, вместе с несколькими игроками клуба, спровоцировал конфликт по поводу контрактов, из-за чего футболист был выведен из команды и не провёл за клуб ни одной игры.

Достижения 
 Обладатель Суперкубка Италии: 2009

Примечания

Ссылки 
 Профиль на calciatori.com
 Профиль на weltfussball.de

Футболисты Италии
Игроки ФК «Новара»
Игроки ФК «Фермана»
Игроки ФК «Беверен»
Игроки ФК «Ареццо»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Асколи»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Ливорно»